St Mary the Virgin steht für Kirchen in England:
 Church of St Mary the Virgin (Oxford)
 Church of St Mary the Virgin (Hambleden)	
 St Mary the Virgin (Ingestre), Grafschaft Staffordshire
 St Mary the Virgin (Bampton (Oxfordshire))